David O’Connor (1938-2022), égyptologue australien
 David O'Connor (1962-), cavalier américain